Bernried (Neder-Beieren)
Bernried (Opper-Beieren)